Медаль «За трудовое отличие»:

 Медаль «За трудовое отличие» (СССР)
 Медаль «За трудовое отличие» (Казахстан) 
 Медаль «За трудовое отличие» (НРБ)